Željuša je lahko.
 Željuša, Dimitrovgrad, naselje pri Dimitrovgradu v Srbiji
 Željuša, Mostar, naselje pri Mostarju v Hercegovini